El nombre de Miguel Tello puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 Miguel Tello (¿?-1690), compositor y maestro de capilla español.
 Miguel Tello ( 1971), futbolista panameño.